Борово може бити:

Бугарска 
 Борово, насеље и седиште истоимене општине у северној Бугарској
 Општина Борово, општина у Бугарској
 Борово, насеље у општини Гоце Делчев у југозападној Бугарској

Северна Македонија 
 Борово, насеље у општини Крива Паланка, Северна Македонија

Србија 
 Борово, насеље града Краљева, Рашки округ, Србија

Хрватска 
 Борово насеље, је градска четврт у склопу града Вуковара у Хрватској.
 Борово, насеље и седиште у истоимене општине у Хрватској.
 Општина Борово, општина у Хрватској.
 Борово, фабрика обуће.

Види још 
 Бор